CCP steht für:
 Walther CCP, deutsche Pistole
 CAN Calibration Protocol, ein Netzwerkprotokoll
 Capacitively Coupled Plasma, eine Art der industriellen Plasmaquellen
 Carbonless Copy Paper, kohlefreies Durchschreibpapier, siehe Durchschreibepapier #Durchschreibepapiere ohne Kohleschicht
 Catalogue of Camps and Prisons, siehe Konzentrationslager #Vermisste Personen und Displaced Persons
 CCP Games, isländisches Entwicklungsstudio für Computerspiele
 CCP Records, österreichisches Plattenlabel
 Center for Creative Photography, Arizona
 Central Collecting Point, Sammelstellen der Alliierten in Deutschland für Kunst- und Kulturgut
 , siehe Zentraler Kontrahent
 Chinese Communist Party, Kommunistische Partei Chinas
 Closed Cycle Process, industrieller Prozess ohne Abfälle
 Commercial Crew Program, US-amerikanisches bemanntes Raumfahrtprogramm
 Communauté de communes des Pieux, ehemaliger französischer Gemeindeverband im Département Manche
 Compression Control Protocol
 Confederación Campesina del Perú
 Content Collaboration Platform, Kategorie einer Unternehmenssoftware
 Critical Control Point, ein kritischer Kontrollpunkt bei Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte (HACCP)
 cubic close packing, kubisch dichteste Kugelpackung, siehe Kubisches Kristallsystem #Anmerkungen zur Verwendung des Begriffs Gitter
 cyclisches citrulliniertes Peptid, siehe Antikörper gegen citrullinierte Peptide/Proteine
 Cytochrom-c-Peroxidase, Enzym
 Flughafen Concepción (IATA-Code), Flughafen der Stadt Concepción, Chile

ccp steht für:
 Chakma (Sprache) (ISO-639-3-Code), indoarische Sprache des tibeto-birmanischen Volks der Chakma in Bangladesch und Indien

Abkürzung